La Magna Carta est une charte importante dans l'histoire constitutionnelle du Royaume-Uni.
  est un groupe de rock britannique.
 Magna Carta Records est une maison de disques américaine.
 Magna Carta (An Embroidery) est une broderie de Cornelia Parker réalisée en 2015.
 Caylus Magna Carta est un jeu de société.
 Magna Carta Holy Grail est un album de Jay-Z sorti en 2013.